Sint-Martinusparochie (Bergum), een rooms-katholieke parochie in Bergum
 Parochie Heilige Martinus en Heilige Bonifatius en Gezellen, een rooms-katholieke parochie in Dokkum
 Heilige Martinusparochie (Groningen), een rooms-katholieke parochie in Groningen
 Parochie Sint Martinus en Sint Jan, een rooms-katholieke parochie in Heeze
 Heilige Martinus-Heilige Willibrordusparochie, een rooms-katholieke parochie in Hoogezand-Sappemeer
 Parochie Heilige Martinus (Kerkdriel), een rooms-katholieke parochie in Kerkdriel
 Heilige Martinusparochie (Makkum), een rooms-katholieke parochie in Makkum
 Heilige Martinusparochie (Roodhuis), een rooms-katholieke parochie in Roodhuis
 Parochie Heiligen Martinus en Barbara, een rooms-katholieke parochie in Rossum
 Parochie Heilige Martinus (Rucphen), een rooms-katholieke parochie in Rucphen
 Parochie Heilige Martinus (Schijf), een rooms-katholieke parochie in Schijf
 Parochie Sint Martinus (Sint-Oedenrode), een rooms-katholieke parochie in Sint-Oedenrode
 Heilige Martinusparochie (Sneek), een rooms-katholieke parochie in Sneek
 Sint-Martinusparochie (Utrecht), een rooms-katholieke parochie in Utrecht
 Parochie Heilige Martinus (Velddriel), een rooms-katholieke parochie in Velddriel
 Heilige Martinusparochie (Warga), een rooms-katholieke parochie in Warga